

Bargen, localité de l'île de Texel

Bargen, commune suisse du canton de Berne
 Bargen, commune suisse du canton de Schaffhouse